Passavant peut signifier :

 Passavant, Adam-lès-Passavant et Chaux-lès-Passavant sont des communes françaises, situées dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.
 Passavant-en-Argonne est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Passavant-la-Rochère est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.
 Passavant-sur-Layon est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.

Patronymes
 Johann David Passavant (1787-1861), peintre et historien de l'art allemand.
 Lucile Passavant (1910-2012), artiste française.

Pseudonyme 
 Passavant, pseudonyme du journaliste Raphaël Viau.

Autres acceptions
 En France, un passavant (document) ou congé est un document attestant que les droits et/ou taxes incombant à une certaine marchandise (par exemple du vin) ont été acquittés.

 Le passavant est une partie d'un bateau.